

Geografia
Stati Uniti d'America
 Egan – città della Contea di Moody (Dakota del Sud)
 Egan – centro abitato della Contea di Ogle (Illinois)
 Egan – centro abitato della Parrocchia di Acadia (Louisiana)
 Egan – centro abitato della Contea di Wilson (Tennessee)
 Egan – comunità non incorporata statunitense in Texas

Onomastica
 Egan – variante del nome proprio di persona maschile Keegan

Personalità
 Christopher Egan – attore australiano
 Doris Egan – sceneggiatrice e produttrice televisiva statunitense
 Edward Michael Egan – cardinale e arcivescovo cattolico statunitense
 Greg Egan – scrittore di fantascienza australiano
 Jennifer Egan – scrittrice statunitense
 John Egan – calciatore irlandese
 Johnny Egan – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Richard Egan – attore statunitense
 Susan Egan – attrice e cantante statunitense